Erlbach  ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Erlbach (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
 Markt Erlbach, Markt im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Weitere Orte:
 Erlbach (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Erlbach (Colditz), Ortsteil der Stadt Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Erlbach (Erlbach-Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Erlbach-Kirchberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Erlbach (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Erlbach (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau, Bayern
 Erlbach (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlbach (Markneukirchen), Ortsteil der Stadt Markneukirchen, Landkreis Vogtlandkreis, Sachsen
 Erlbach (Neusitz), Ortsteil der Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlbach (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Erlbach (Pastetten), Ortsteil der Gemeinde Pastetten, Landkreis Erding, Bayern
 Erlbach (Rennertshofen), Ortsteil des Marktes Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Erlbach (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Erlbach (Weichs), Ortsteil der Gemeinde Weichs, Landkreis Dachau, Bayern

 Erlbach (Gemeinde Rußbach), Ort bei Rußbach am Paß Gschütt, Land Salzburg

Burg:
 Burg Erlbach, abgegangene Turmhügelburg, Landkreis Ansbach, Bayern

Gewässer: 
 Erlbach (Aisch), rechter Zufluss der Aisch zwischen Neustadt an der Aisch und Diespeck, beide im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Erlbach (Altmühl) oder auch Erlbacher Mühlbach, rechter Zufluss der Altmühl (aus Steinbach links und Erlbacher Mühlenbach rechts) mit Mündung unterhalb Leutershausens, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlbach (Auenbach), bei Lastau einmündender rechter Zufluss des bei Terpitzsch in die Zwickauer Mulde mündenden Auenbachs.
 Erlbach (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Regnitz bei Pettstadt) bei Unteraurach, Gemeinde Petersaurach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Erlbach (Baunach), linker Zufluss der Baunach nach Gemeinfeld, Gemeinde Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Erlbach (Bieberbach), linker Nebenfluss des Bieberbachs in Nordrhein-Westfalen
 Erlbach (Bogenbach), rechter Zufluss des Bogenbachs in Haigrub, Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Erlbach (Creußen) – zwei Zuflüsse der Creußen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern; flussabwärts:
 Erlbach (Creußen, Rothmühle), rechter Zufluss an der Rothmühle, Markt Kirchenthumbach
 Erlbach (Creußen, Hammermühle), linker Zufluss nach der Hammermühle, Stadt Eschenbach in der Oberpfalz
 Erlbach oder Erlenbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Erbach (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlbach (Drau) – zwei Zuflüsse der Drau im Bezirk Lienz, Tirol; flussabwärts:
 Erlbach oder Kolberbach (Drau), linker Zufluss auf der Grenze zwischen Süd- und Osttirol
 Erlbach (Drau, Erlbrücke), linker Zufluss bei Erlbrücke, Gemeinde Anras, Bezirk Lienz,  Tirol 
 Erlbach, linker Hauptstrang-Oberlauf bis hinter Steeg, Markt Buchbach des Einstettinger Bachs, linker Zufluss der Isen bei Gumpenhau, Gemeinde Schwindegg, beide Orte im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
  Erlbach (Ens), linker Zufluss der Ens (zur Aisch) vor der Aumühle, Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Erlbach (Fichtenohe), rechter Zufluss der Fichtenohe in Buchau, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Erlbach (Fränkische Rezat) – zwei Zuflüsse der Fränkischen Rezat in Bayern; flussabwärts:
 Erlbach (Fränkische Rezat, Untereschenbach), rechter Zufluss bei Untereschenbach, Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach
 Erlbach (Fränkische Rezat, Höfstetten), rechter Zufluss bei Höfstetten, Stadt Spalt, Landkreis Roth
 Erlbach (Gröbenbach), Bach im Westen von München, rechter Zufluss des Gröbenbachs an der Stadtgrenze zu Olching
 Erlbach (Gunne), linker Zufluss der „Unteren“ Gunne (zur Lippe bei Boke) abwärts von Thüle, Stadt Salzkotten, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Erlbach, der beim Ortsteil Plössen der Gemeinde Speichersdorf im Landkreis Bayreuth, Bayern, den Herrenweiher speist, im Flusssystem der Haidenaab
 Erlbach (Hechelschutzbach), linker Oberlauf des kurzen Hechelschutzbachs, der beim Ortsteil Winn der Stadt Herrieden im Landkreis Ansbach, Bayern, von rechts in die Altmühl fließt.
 Erlbach (Hummersgraben), linker Oberlauf des Hummersgrabens, der nach und gegenüber der Aischmühle von rechts in die Aisch mündet, Gemeinde Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Erlbach (Kasbach), rechter Zufluss des Kasbachs (zum Mittelrhein) nahe Kretzhaus, Stadt Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Erlbach (Kleine Sempt), rechter Zufluss der Kleinen Sempt bei Weixerau, Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Erlbach (Kößlarner Bach), rechter Teilungsarm des Körlarner Bachs (zum Inn) von Kirchham bis Würding, Gemeinde Bad Füssing, beide Landkreis Passau, Bayern
 Erlbach (Langenberger Bach), Zufluss zum Langenberger Bach im Gewässersystem Zwickauer Mulde, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Erlbach (Leitenbach), rechter Oberlauf des Leitenbachs, eines linken Zuflusses der Sulzach beim Ortsteil Oberkemmathen der Gemeinde Langfurth im Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlbach, Gewässerabschnitt des Herrenweihergraben (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Flernitzbach, zur Haidenaab) nach Plössen, Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Abschnittsnamensfolge Erlbach → Lohgraben → Herrenweihergraben
 Erlbach (Kemmlitzbach), linker Zufluss des Kemmlitzbaches bei Schlegel, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Erlbach (Maisach), Zufluss eines dort noch rechtsseitigen Flutkanals neben der Maisach bei Mammendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Erlbach, Name des ersten Laufabschnitts des Rosenbachs (zur Vils) bis zur Siedlungsgrenze von Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern; vielleicht auch Alternativname des Mühlbach (Rosenbach), linker Oberlauf dieses Rosenbachs/Erlbachs
 Erlbach (Pinka), Zufluss der Pinka im Burgenland
 Erlbach (Rott), rechter Zufluss der Rott (Inn, Rott am Inn) in Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Erlbach (Schwabach), linker Zufluss der Schwabach bei Rohr, Landkreis Roth, Bayern
 Erlbach (Türkenbach), rechter Zufluss des Türkenbach (Inn) bei Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Erlbach (Weiße Elster), linker Zufluss der Weißen Elster bei Thieschitz, Stadt Gera, Thüringen
 Erlbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regen bei Watzlsteg, Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Erlbach (Wieseth), linker Zufluss der Wieseth beim Ortsteil Leuckersdorf, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlbach (Zwickauer Mulde), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde in der Gemeinde Seelitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Erlebach (Begriffsklärung)
 Erlenbach
 Erlach
 Erlbächlein
 Erlgraben
 Erlsbach
 Irlbach (Begriffsklärung)
 Obererlbach
 Untererlbach